Die Voltziales sind eine Ordnung ausgestorbener Samenpflanzen. Sie gelten als die Vorfahren der heute lebenden Koniferen.

Sie sind zu Ehren von Philippe Louis Voltz (1785–1840, dem Pionier der Erschließung der Flora des Voltziensandsteins der Vogesen) ursprünglich als Gattungsname Voltzia von Adolphe Brongniart (1828) benannt.

Merkmale 
Die Voltziales sind eine recht heterogene Gruppe. In der Vergangenheit wurde unterschieden zwischen „voltzialen“ Koniferen und „walchialen“ Koniferen. Erstere zeichnen sich durch orthotrope Verzweigung, breite Blätter und Kurzsprossen mit abgeflachten, teilweise verschmolzenen Schuppen aus. Letztere sind plagiotrop verzweigt, haben nadelförmige Blätter und die Kurzsprosse tragen radial angeordnete Schuppen. Die Spaltöffnungen bilden Bänder, der Pollen ist monosaccat.

Systematik

Familien 
Die beiden Gruppen der „voltzialen“ und „walchialen“ Koniferen sind keine deutlich voneinander abgrenzbaren Gruppen und werden heute gemeinsam in die Ordnung Voltziales gestellt. Nach Taylor et al. (2009) gehören folgende Familien zur Ordnung: 

 Utrechtiaceae
 Thucydiaceae
 Emporiaceae
 Majonicaceae
 Ullmanniaceae
 Bartheliaceae
 Ferugliocladaceae
 Buriadiaceae
 Krassiloviaceae

Die Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Familien der Voltziales sowie der von ihnen abstammenden Pinales (den rezenten Koniferen) wurden von Farjon wie folgt rekonstruiert.

Gattungen incertae sedis 
Einige Gattungen, die nur unzureichend bekannt sind, werden von Taylor et al. (2009) keiner der Familien zugeordnet (incertae sedis), da nicht einmal ihre Zuordnung zu den Voltziales als gesichert gilt. Es sind dies:

 Glyptolepis
 Conewagia
 Voltziopsis
 Florinostrobus
 Tricanolepis
 Swedenborgia
 Aethophyllum

Belege 
 Thomas N. Taylor, Edith L. Taylor, Michael Krings: Paleobotany. The Biology and Evolution of Fossil Plants. Second Edition, Academic Press 2009, S. 807ff., ISBN 978-0-12-373972-8

Einzelnachweise

Weblinks 

!
 
Ausgestorbene Pflanze